Михаил Иванович Соколов:
 Соколов, Михаил Иванович (1894—1956) — генерал-лейтенант.
 Соколов, Михаил Иванович (1820—1885) — русский священнослужитель, духовный писатель.
 Соколов, Михаил Иванович (1880—1906) — политический деятель, член Партии социалистов-революционеров, один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 году.